Соревнования по шорт-треку среди мужчин на дистанции 1000 метров на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 5 и 7 февраля (финал) в Столичном дворце спорта. В соревновании приняли участие 32 спортсмена, представляющие 17 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась по итогам четырёх этапов Кубка мира 2021/22.

Мужчины девятый раз соревновались на этой дистанции на Олимпийских играх. Олимпийским чемпионом 2018 года являлся канадский конькобежец Самюэль Жирар, в этот раз он не участвовал в розыгрыше наград.

Золото выиграл 24-летний Жэнь Цзывэй, он стал первым китайцем, победившим на этой дистанции на Олимпийских играх.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Рекорды 
До начала зимних Олимпийских игр 2022 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 32 спортсмена, разделённые на 8 забегов по 4 конькобежца в каждом. В следующий раунд соревнований выходят по 2 лучших спортсмена из каждого забега и 3 спортсмена занявшие третьи места с лучшим временем.

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Забег 6

Забег 7

Забег 8

Четвертьфинал 
В четвертьфинале участвуют 20 спортсменов, разделённые на 4 забега по 5 конькобежцев в каждом. В следующий раунд соревнований выходят по 2 лучших спортсмена из каждого забега и 3 спортсмена занявшие третьи места с лучшим временем.

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Полуфинал 
В полуфинале участвуют 10 спортсменов, разделённые на 2 забега по 5 конькобежцев в каждом. В финал A выходят по 2 лучших спортсмена из каждого забега,  конькобежцы занявшие 3-е и 4-е место отправляются в финал B.

Забег 1

Забег 2

Финалы

Финал B

Финал A

Ссылки 
 Шорт-трек на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU)
 Протокол-соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр